Псёл — фамилия и топоним.

Топоним 
 Псёл — река в России и на Украине, левый приток Днепра.

Носители фамилии 
 Псёл, Глафира Ивановна (1823—1886) — украинская художница.
 Псёл, Александра Ивановна (1817—1887) — украинская поэтесса.